Hippodromen kan avse:

Hippodromen, Malmö – en teaterbyggnad i Malmö
Hippodromen i Konstantinopel – en hippodrom i bysantinska rikets huvudstad Konstantinope
Hippodrome de Vincennes – en travbana i området Joinville-le-Pont i Paris

Se även 
Hippodrom